Bojadła (plaats), plaats in Polen
 Bojadła (gemeente), gemeente in Polen